Битва под Рашином произошла 10 июля 1794 года во время польского восстания под предводительством Тадеуша Костюшко.

История 
После разгрома в битве под Щекоцинами польский главнокомандующий Тадеуш Костюшко отступил и планировал дать генеральное сражение на подступах к Варшаве, реализуя стратегию задержания продвижения вражеских войск. С главными силами Т. Костюшко расположился на линии по р. Мрове, которую 8 и 9 июля он поспешно укрепил. Мровская линия должна была обеспечить безопасное отступление Костюшко к столице.

10 июля под село Рашин подошёл прусско-русский авангард под командованием генерала Гетца (4 батальона, 10 эскадронов и 8 орудий). Прусские и русские отряды вынудили поляков отступить с левого берега Мровы под Надажин. Тадеуш Костюшко, получив информацию об отступлении дивизии Юзефа Зайончека из-под Голькува, приказал всем польским дивизиям прибыть для обороны Варшавы.

Источники 
 Mała Encyklopedia Wojskowa, 1967, Wydanie I, Tom III

Восстание Костюшко
Сражения в Польше
Сражения русско-польских войн
Сражения Пруссии
Июль 1794 года
Сражения 1794 года